Samuel Dickstein (mathématicien) polonais (1851-1939)
 Samuel Dickstein (homme politique) américain (1885-1954)